Chief Pontiac, eigenlijk: Obwandiyag. Een 18e-eeuwse leider van het inheems-Amerikaanse Odaawaa-volk. Een aantal merken en steden zijn naar Pontiac genoemd:
Pontiac (automerk), een Amerikaans automerk
Pontiac (horloge), een Zwitsers horlogemerk
Pontiac (Michigan), een stad in de Amerikaanse staat Michigan
Pontiac (Illinois), een stad in de Amerikaanse staat Illinois
Peter Pontiac, een Nederlandse striptekenaar.